MOL Fehérvár Football Club  – węgierski klub piłkarski z siedzibą w mieście Székesfehérvár. Obecnie klub uczestniczy w rozgrywkach Nemzeti Bajnokság I.

Historia

Chronologia nazw 
 1941: Vadásztölténygyári SK
 1942–1944: Vadásztölténygyári Vasas SE
 1948–1950: FDSE Vadásztölténygyár
 1950–1962: Vadásztöltenygyári Vasas SK
 1962–1968: Székesfehérvári VT Vasas
 1968–1990: Székesfehérvári Videoton SC
 1990–1991: Videoton FC
 1991–1993: Videoton FC Székesfehérvár
 1993–1995: Parmalat FC Székesfehérvár
 1995–1996: Fehérvár Parmalat FC
 1996: Fehérvár '96 FC
 1996–1997: Videoton FC Fehérvár
 1997–2005: Videoton FC
 2005–2009: FC Fehérvár
 2009–2018: Videoton FC
 2018–2019: MOL Vidi FC
 2019–: MOL Fehérvár FC.

Klub założony został w 1941 pod nazwą Vadásztölténygyári SK. W rozgrywkach ligi węgierskiej osiągnął swój największy sukces w 2011 i 2015 roku zdobywając tytuł mistrza kraju. W 1985 Videoton zagrał w finale Pucharu UEFA, gdzie uległ w dwumeczu Realowi Madryt (0:3, 1:0).

W 2004 klub stracił sponsora – Videoton, więc zmienił nazwę na FC `Fehérvár, co jest zdrobnieniem nazwy miasta, w którym się znajduje. W 2009 klub powrócił do dawnej nazwy, która obowiązywała aż do 2018 roku. Wtedy to z dniem 1 lipca klub zmienił nazwę na MOL Vidi FC. Miało to związek ze zwiększeniem wsparcia od głównego sponsora firmy z branży petrochemicznej - MOL. W maju 2019 klub po raz 18 zmienił nazwę, tym razem wrócił do nazwy FC Fehérvár.

Osiągnięcia 
 Mistrz Węgier (3 razy): 2010/11, 2014/15, 2017/18
 Wicemistrzostwo Węgier (8 razy): 1975/1976, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20 
 III miejsce Mistrzostw Węgier (3 razy): 1983/84, 1984/85, 2005/06
 Puchar Węgier (2 razy): 2005/06, 2018/19
 Finał Pucharu Węgier (5 razy): 1981/82, 2000/01, 2010/11, 2014/15, 2020/21
 Puchar Ligi Węgierskiej: 2008, 2009, 2012
 Superpuchar Węgier: 2011, 2012
 W lidze: 1968, 1970-1998/1999, 2000/2001-obecnie
 Finał Pucharu UEFA: 1984/1985

Europejskie puchary

Obecny skład 
Stan na 15 października 2020

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

 
Sport w Székesfehérvár
Węgierskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1941